Имедашви́ли — грузинская фамилия. Известные носители:

 Имедашвили, Александр Соломонович (1882—1942) — грузинский советский актёр.
 Имедашвили, Давит — грузинский футболист.
 Имедашвили, Иосиф Захарьевич (1876—1952) — грузинский журналист и театральный деятель.